Der kleine Lord ist der Titel folgender Werke:

 Der kleine Lord (Roman), Roman von Frances Hodgson Burnett (1886)
 Der kleine Lord (1921), US-amerikanischer Stummfilm von Alfred E. Green und Jack Pickford
 Der kleine Lord (1936), US-amerikanischer Spielfilm von John Cromwell
 Der kleine Lord (1962), deutscher Fernsehfilm von Franz Josef Wild 
 Der kleine Lord (1980), britischer Fernsehfilm von Jack Gold
 Der kleine Lord (1994), deutsch-italienischer Fernsehfilm von Gianfranco Albano
 Der kleine Lord (1995), britische Miniserie von Andrew Morgan
 Der kleine Lord – Retter in der Not, deutsch-italienischer Film von Giorgio Capitani (2000)

Siehe auch:
 Die kleine Lady